Медицинска академия, също академия по медицина или академия на медицинските науки, може да се отнася за някое от следните понятия.

Висши академии 
 Медицинска академия, София (1950-1954) – днес Медицински университет
 Медицинска академия, Пловдив (1950-1954) – днес Медицински университет
 Медицинска академия, София (1972-1990) – закрита (обединявала от 3 до 5 висши училища)
 Медицинска академия – други висши училища (20 в Русия, 5 в Украйна, в Беларус, Киргизия, Литва)

Научни академии 
 Национална академия по медицина, Париж (1731)
 Кралска академия по медицина на Белгия, Брюксел (1841)
 Кралска национална академия по медицина, Мадрид (1861)
 Национална академия по медицина на Мексико, Мексико (1864)
 Национална академия по медицина на Венецуела, Каракас (1904)
 Академия на медицинските науки на СССР, Москва (1944-1992) – преобразувана в РАМН
 Руска академия на медицинските науки, Москва (1992-2013) – влята в РАН

Други академии 
 Академия на медицински кралски колежи – сдружение на 21 колежа и факултета от Обединеното кралство и от Ирландия
 Академия по медицина – сдружения на медици и здравни организации (3 в САЩ, в Израел, Малайзия, Сингапур)

Вижте също 
 Военномедицинска академия (пояснение)